

Суперкубок Украины по футболу 2009 — шестой розыгрыш Суперкубка Украины, ежегодного футбольного матча, в котором встречаются Чемпион страны и обладатель Кубка Украины предыдущего сезона. Матч состоялся 11 июля 2009 года, в Сумах, на стадионе «Юбилейный», в присутствии 18 с половиной тысяч зрителей. В матче встретились киевское «Динамо», в качестве чемпиона Украины сезона 2008—2009, и полтавская «Ворскла» — обладатель Кубка Украины. Это был первый матч, в истории Суперкубка Украины, в котором не участвовал донецкий «Шахтёр» и, соответственно, первый розыгрыш Суперкубка, в котором между собой встречались не «Динамо» и «Шахтёр». Основное время матча закончилось со счётом 0:0, в серии пенальти победу одержало «Динамо»

Отчёт о матче

Статистика

См. также 
 Чемпионат Украины по футболу 2008/2009
 Кубок Украины по футболу 2008/2009

Ссылки 
 Статистика матча на сайте liveresult.ru
 Протокол матча на сайте Федерации футбола Украины 

2009
Суперкубок Украины по футболу 2009
Матчи ФК «Ворскла»
Суперкубок Украины по футболу
Футбол в Сумах
События 11 июля
Июль 2009 года